Engelse suites BWV 806 - BWV 811 - suites voor klavecimbel van Johann Sebastian Bach
 Franse suites - suites voor klavecimbel van Johann Sebastian Bach
 Klaviersuites (Händel) - set van acht suites voor klavecimbel van Georg Friedrich Händel
 Suites voor 't clavier - Reijnold Popma van Oevering